Amalia (voornaam) (zie hier onder andere voor een lijst van bekende naamdraagsters)
 Amalia van Solms, de vrouw van Frederik Hendrik van Oranje
 Catharina-Amalia der Nederlanden, de oudste dochter van Willem-Alexander der Nederlanden
 Amalia (plaats), in de Zuid-Afrikaanse provincie Noordwest

Zie ook 
 Amelia (doorverwijspagina)
 Villa Amalia (doorverwijspagina)